Кінескоп — електронно-променева трубка, яка призначена для відтворення телевізійного зображення. Застосовується в телевізійних приймачах, моніторах, індикаторах та інших радіоелектронних пристроях.
 «Кінескоп» — Виробниче об'єднання «Кінескоп», в 1953–1998 роках єдине в УРСР підприємство, яке забезпечувало розробку і виготовлення електронно-променевих приладів для потреб телебачення, промисловості та військово-промислового комплексу.
 Кінескоп (телепередача) — російська авторська телепрограма Петра Шепотинника, присвячена російському і світовому кіно.
 Кінескоп Тимченка - один з перших у світі кіноапаратів